Swiss Indoors Basel 2007 — 38-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Базеле, Швейцария, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 22 по 28 октября.

Первой ракеткой одиночного турнира был Роджер Федерер (тогдашняя 1-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Роджер Федерер выигрывает 7-й титул в сезоне и 52-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Яркко Ниеминен уступает свой 1-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Братья выигрывает свой 10-й совместный титул в сезоне и 43-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Swiss Indoors Basel
 ATP тур 2007
 Мировой тур ATP 250
 Открытый чемпионат Цюриха 2007

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швейцария
Теннис
Октябрь 2007 года
2007